Existem seis torneios de basquetebol da NCAA:

 Divisão I - Torneio Masculino
 Divisão I - Torneio Feminino
 Divisão II - Torneio Masculino
 Divisão II - Torneio Feminino
 Divisão III - Torneio Masculino
 Divisão III - Torneio Feminino

Desambiguação